Daniel Friberg ist der Name folgender Personen:

* Daniel Friberg (Aktivist) (* 1978), schwedischer rechtsextremer Aktivist und Publizist
 Daniel Friberg (Eisschnellläufer) (* 1986), schwedischer Eisschnellläufer
 Daniel Friberg (Snowboarder) (* 1989), Schweizer Snowboarder